Kabinett Drake steht für folgende Regierungen des Freistaates Lippe bzw. des Freistaates Schaumburg-Lippe:

 Kabinett Drake I (1920–1921)
 Kabinett Drake II (1921)
 Kabinett Drake III (1921–1925)
 Kabinett Drake IV (1925)
 Kabinett Drake V (1925–1926)
 Kabinett Drake VI (1926–1929)
 Kabinett Drake VII (1929–1933)
 Kabinett Drake VIII (1945–1947)
 Kabinett Drake-Bövers (1945–1946)